La Formula Renault 2.0 Alps 2015 è stata la quinta ed ultima edizione del campionato Formula Renault 2.0 Alps. Ha avuto inizio il 12 aprile all'Autodromo di Imola e si è conclusa l'11 ottobre sul Circuito di Jerez, dopo sedici gare suddivise in sette tappe.

Piloti e team

Calendario e risultati
Il calendario con i sette eventi per la stagione 2015 è stato annunciato il 5 ottobre 2014.

Classifiche

Campionato Piloti

Note 

2015